Il singolare del torneo di tennis Jakarta Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Mahesh Bhupathi che ha battuto in finale Igor Sarić 6-2, 4-6, 6-4.

Teste di serie

 Leander Paes (semifinali)
 Óscar Ortiz (semifinali)
 Laurence Tieleman (secondo turno)
 Benny Wijaya (quarti di finale)

 Andrew Foster (secondo turno)
 David Hall (primo turno)
 Ján Krošlák (secondo turno)
 Andrei Rybalko (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Jakarta Challenger 1994